Anstey kan syfta på:

Geografi
 Anstey, Hertfordshire – en civil parish i Hertfordshire, England
 Anstey, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 East Anstey – en ort och civil parish i Devon, England
 West Anstey – en ort och civil parish i Devon, England
 Anstey Lake – en sjö i Ontario, Kanada
 Anstey River – ett vattendrag i British Columbia, Kanada

Personer
 Christopher Anstey (1724–1805), en engelsk författare

Se även
 Mount Anstey – flera